Шуйский язык — язык шуйцев. Относится к кам-суйской группе тай-кадайских языков. Распространён преимущественно в Китае (в провинции Гуйчжоу — Саньду-Шуйский автономный уезд, городской уезд Дуюнь, уезды Душань и Либо Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа; уезды Даньчжай, Жунцзян, Лэйшань и Цунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа. В провинции Юньнань — уезд Фуюань городского округа Цюйцзин. В Гуанси-Чжуанском автономном районе — уезд Наньдань городского округа Хэчи и Жуншуй-Мяоский автономный уезд городского округа Лючжоу). Около 120 носителей проживают во Вьетнаме (провинция Туенкуанг). Общее число носителей оценивается примерно в 300 тысяч человек.

Письменность 

Прежде шуйцы пользовались . В настоящее время это письмо фактически вышло из употребления.

Шуйский алфавит был разработан в 1956—1957 годах, но не был внедрён. В 1986 году в Саньду-Шуйском автономном уезде был разработан новый вариант шуйского алфавита. На нём было выпущено несколько книг. Также он факультативно преподаётся в школах.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами после слога: низкий восходящий — l, средний нисходящий — z, средний — c, высокий нисходящий — x, высокий и средний восходящий — s. Средне-низкий и средне-высокий тона на письме не обозначаются.

Примечания 

Тай-кадайские языки
Языки Китая
Языки Вьетнама